Сикст (лат. Sixtus или Xystus) е име на пет римски папи:

 Сикст I
 Сикст II
 Сикст III
 Сикст IV
 Сикст V